De Burght (Heer), kasteel in het Nederlands-Limburgse Heer
 De Burght (Den Burg), kerk in Den Burg

Zie ook 
 Burcht van Leiden